Steinbek ist der Name zweier Orte in Deutschland:
 der ursprüngliche Name von Kirchsteinbek, Hamburg
 ein Ortsteil von Weede im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Steinbeck